YOX steht für:
 Flughafen Rea Point, Nordwest-Territorien, Kanada (IATA-Code)
 YOX (Bewegung) (aserbaidschanisch „Nein“), Protest-Jugendbewegung in Aserbeidschan

yox steht für:
 Yoron, eine der Ryūkyū-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung